

Aeronautica 
 Northrop X-21 – aereo sperimentale statunitense

Informatica 
 X21 – modello di ThinkPad
 X.21 – standard per interfaccia seriale sincrona